Саня Мирза и Мартина Хингис — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Се Шувэй и Пэн Шуай — не защищали свой титул.

Посев 

 ' Саня Мирза /  Мартина Хингис (Титул)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Финал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
  Флавия Пеннетта /  Се Шувэй (Первый раунд)

<li>  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
<li>  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Первый раунд)
<li>  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
<li>  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2015